Csányi József (?–?) sportvezető, az MLSZ főtitkára (1913), elnöke (1925)
 Csányi József (1879–1960) rendőrtanácsos, lapszerkesztő
 Csányi József (1912–?) labdarúgó (Attila FC)
 Csányi József (1933–2016) labdarúgó (Bp. Kinizsi, Szegedi Haladás, Szolnoki Légierő, DVTK), sportvezető, edző
 Csányi József (1956) labdarúgó (Eger)